У́лица Сове́тов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Советов — улица в Новороссийске.
 Улица Советов — улица в Уфе.